Карашыганак — топоним в Казахстане:
 
 Карашыганак — село в Исатайском районе Атырауской области.
 Карашыганак — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 
 Карашыганак — нефтегазоконденсатное месторождение в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.